Куграт () — гора на границе Лихтенштейна и Австрии в горном хребте Рэтикон, самая высокая из Трёх Сестёр, к востоку от города Шан. Высота — 2123 м.

Примечания

Источники 
 Liechtenstein Tourismus. Unfolding Liechtenstein, Panorama Map [map]. (2007)
 Kompass. Feldkirch — Vaduz [map], 1:50000, Wander, Bike- und Skitourenkarte. Cartography by Kompass-Karten GmbH. (2007)

Горы Лихтенштейна
Альпы
Горные вершины Австрии